Алексей Александрович Пузин (1904—1987) — советский партийный и государственный деятель, председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК — СМ СССР (1944—1949), председатель Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (1957—1965).

Биография 
 С 1926 г. — член ВКП(б).
 1938 г. — заведующий Отделом партийной пропаганды и агитации Ярославского областного комитета ВКП(б).
 1940—1942 гг. — заведующий Отделом печати Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
 1940—1942 гг. — заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
 1942 — 31 июля 1943 гг. — председатель Лекционного бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР.
 31 июля 1943 — 19 января 1944 гг. — секретарь Лекционного бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР.
 19 января 1944 — 22 сентября 1949 гг. — председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК — СМ СССР.
 22 сентября 1949—1957 гг. — начальник Главного управления по радиоинформации при СМ СССР — Министерства культуры СССР.
 1957—1965 гг. — в период Хрущёвской антирелигиозной кампании председатель Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (Совет курировал все конфессии, кроме Русской православной церкви).
 С 1966 г. на пенсии.

Ссылки 
 Пузин Алексей Александрович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.
 По — Пя — Свод персоналий — в кн. Игорь Абросимов, «Советская Россия: 1917—1991 — Свод персоналий».

Члены КПСС